Antoine Laurent Dantan – scultore francese
 Édouard Joseph Dantan – pittore francese
 Jean-Pierre Dantan – scultore francese